Мистер Олимпия 2013 () — одно из самых значимых и известных международных соревнований по культуризму, проходившее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () с 26 по 29 сентября 2013 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Это был 49-й по счету конкурс «Мистер Олимпия». Призовой фонд составил 675 000 долларов. По новым правилам IFBB на конкурс были приняты только победители профессиональных турниров за соревновательный 2012 год, однако исключением стали 5 культуристов, получившие право выступать по набранным баллам в квалификации.

Победителем стал американский культурист Фил Хит, завоевав этот титул уже в третий раз.

Результаты 
Абсолютная категория

Категория "-212 lb (до 96 кг)"

Категория «Менс Физик (Men’s Physique)»:

Категория "Мисс Олимпия":

Категория «Вуменс Физик (Women’s Physique)»:

Категория "Фигура":
{| class="wikitable"
|Место
|Учас
|№|Страна|Итог|Награда|-
|1
|
|17
|
|7
|28,000$
|-
|2
|Эрин Штерн
|18
|
|8
|14,000$
|-
|3
|Кэндис Киин
|8
|
|15
|8,000$
|-
|4
|Хифер Дииз
|4
|
|21
|5,000$
|-
|5
|Мэллори Халдеман
|6
|
|24
|3,000$
|-
|6
|Энн Титоне
|15
|
|31
|2,000$
|}Категория "Фитнес":Категория "Бикини":'''

События 
В категории "Мисс Олимпия" в девятый раз победила Айрис Кайл, таким образом побив рекорд из восьми общих побед Олимпии, которые она разделила с Леной Мюррей. Она также превзошла восемь общих побед Мистера Олимпии, одержанных Ли Хейни и Ронни Колеманом. Это делает ее самым успешным профессиональным культуристом в истории как мужского, так и женского профессионального бодибилдинга. Это была также восьмая подряд победа Айрис в "Мисс Олимпии".

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Mr. Olympia

Турниры Мистер Олимпия
Сентябрь 2013 года
2013 год в Неваде
История Лас-Вегаса